

Persone 
Gilbert Stork (1921-2017) – chimico belga naturalizzato statunitense
Jeff Stork (1960) – allenatore di pallavolo, ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley statunitense
Sarah Stork (1987) – attrice tedesca
Stork (Song Byung-Gu) – giocatore professionista sudcoreano di StarCraft

Aziende 
 Stork N.V. – azienda del settore aerospaziale dei Paesi Bassi
 Stork – marchio di margarina, appartenente al gruppo Unilever

Altri progetti